Tradita (Betrayed) – film del 1917 diretto da Raoul Walsh
 Tradita – film del 1954 diretto da Mario Bonnard
 Betrayed - Tradita (Betrayed) – film del 1988 diretto da Constantin Costa-Gavras